Царукя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Царукян, Арман Наирович (род. 1996) — российский боец смешанных единоборств.
 Царукян, Гагик Коляевич (род. 1956) — крупный предприниматель и политический деятель Армении.